Next steht für:
 Next, Nahübersprechen oder Nahnebensprechen in der Telefonie, siehe Übersprechen #Nahübersprechen
 MTV Next,  Reality-Show

Wirtschaft:
 NeXT, amerikanischer Software- und Computerhersteller des Apple-Gründers Steve Jobs
 Next (Ladenkette), britische Ladenkette
 Next plc, britisches Einzelhandelsunternehmen
 Next, Zigarettenmarke des Unternehmens Altria Group

Kultur:
 Next (Roman), Roman von Michael Crichton
 Next (Film), Kinofilm mit Nicolas Cage und Julianne Moore
 Next: The Future Just Happened, Fernsehfilm von 2001 nach dem gleichnamigen Roman von Michael Lewis (Autor)
 Next (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2020)
 Next (Band), R&B-Gruppe aus Minneapolis

NEXT steht als Abkürzung für:
 Nurses Early Exit Study, siehe NEXT-Studie

Abkürzung